Il singolare femminile del torneo di tennis Internazionali d'Italia 1977, facente parte del WTA Tour 1977, ha avuto come vincitrice Janet Newberry che ha battuto in finale Renáta Tomanová 6-3, 7-6.

Teste di serie 

 Mima Jaušovec (quarti di finale)
 Kathy May (primo turno)
 Regina Maršíková (secondo turno)
 Lesley Hunt (secondo turno)

 Janet Newberry (Campionessa)
 Pam Teeguarden (quarti di finale)
 Marise Kruger (primo turno)
 Assente

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Internazionali d'Italia 1977